Jméno a příjmení Jiří Dohnal užívá více osob:

Jiří Dohnal (herec) (1905–1984) – československý herec
Jiří Dohnal (hudebník) (1956) – lektor manažerských dovedností a hudebník, člen Rady Českého rozhlasu
Jiří Dohnal (politik) (1977) – od roku 2018 zastupitel hl. m. Prahy, od roku 2019 starosta Prahy 11, člen České pirátské strany
Jiří Jure Dohnal (1963) – český evangelikální pastor, publicista a misijní křesťanský pracovník